Prismatolaimidae är en familj av rundmaskar. Prismatolaimidae ingår i ordningen Enoplida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Prismatolaimidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Prismatolaimidae